Hentrich ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hentrich (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Hentrich (1924–2009), deutscher Verleger
 Heiko Hentrich (* 1976), deutscher Biologe
 Helmut Hentrich (1905–2001), deutscher Architekt
 Konrad Hentrich (1880–1972), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Ralf Hentrich (1965–2018), deutscher Graphiker und Zeichner
 Wilhelm Hentrich (1887–1972), deutscher Jesuit
 Wolfgang Hentrich (* 1966), Dirigent und Professor in Dresden

Siehe auch:

 Verlag Hentrich & Hentrich